Catharina van Oostenrijk (1295-1323), dochter van keizer Albrecht I, echtgenote van Karel van Anjou
Catharina van Oostenrijk (1420-1493), dochter van aartshertog Ernst I van Oostenrijk, echtgenote van Karel I van Baden
Catharina van Oostenrijk (1507-1578), koningin van Portugal (1525-1557)
Catharina van Oostenrijk (1533-1572), dochter van keizer Ferdinand I, echtgenote van Francesco III Gonzaga en Sigismund II van Polen